Маријана Еспозито (Буенос Ајрес, 10. октобар 1991), позната као Лали, аргентинска је певачица и глумица. Почела је да глуми у серије Крис Морена као Rincon de luz,Floricienta и Chiquititas. Постала је познатија док је глумила у серији Casi Angeles као Мар, и члан у бенду Teen Angels.

Дискографија

Албуми 
 -{A Bailar}- (2014)
 -{Soy}- (2016)
 -{Brava }- (2016)

Спотови 

Рођени 1991.
Аргентинске певачице
Аргентинске манекенке
Поп певачи
Биографије живих особа